The Sims Studio — американская компания, занимающаяся разработкой компьютерных игр; дочерняя компания Electronic Arts. Направление компании — развитие игровой серии «The Sims».

После нескольких лет успеха серии игр «The Sims», начатой компанией Maxis и развиваемой EA Games, в 2008 году внутри корпорации Electronic Arts было создано отдельное ответвление The Sims Studio, возглавляемое Родом Хамблом.

Список игр

Ссылки 
 Официальный сайт The Sims Studio

Производители компьютерных игр США
Electronic Arts
Появились в 2006 году в США